Aceasta este o listă de orașe din Malta:

Note

Legături externe 
 National Statistics Office
 World Gazetteer - Populația actuală orașelor din Malta
 City Population - Populația istorică orașelor din Malta

Malta, Listă de orașe din